Криопиги може да се отнася за:

 Тръстеница, на гръцки Криопиги, село в дем Зиляхово, Гърция;
 Криопиги, старо Пазаракия, село в дем Касандра, Гърция.